Fuchswinkel bezeichnet

 in Deutschland:
 Fuchswinkel (Mühlenbecker Land), Wohnplatz im Ortsteil Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Fuchswinkel (Schönheide), Ortsteil der Gemeinde Schönheide, Erzgebirgskreis, Sachsen

 in Polen:
 Lisie Kąty (Paczków), deutsch Fuchswinkel, Ortschaft der Stadt Paczków, Woiwodschaft Opole

Siehe auch
 Fuchswinkler Wasser